Короче:
 «Короче», или «Уменьшение» () — фильм Александра Пэйна, вышедший в 2017 году.
 «Короче» () — французский комедийный телесериал, снятый в формате короткометражных роликов (2011—2012).
 «Короче» — комедийный сериал канала Супер (2019).
 «Короче» — российский фильм 2016 года.

Примечания